Muhammad peut faire référence à : 

 Muhammad, nom arabe du prophète de l'islam.
 Muhammad , nom traditionnellement donné à la  sourate du Coran.
 Muhammad (?-910), dernier gouverneur Tâhiride du Khorasan au service des califes abbassides de 862 à 873.

Patronyme 

 Abd Allah ben Muhammad (844-912), émir omeyyade de Cordoue de 888 à 912 ;
 Lubb ibn Muhammad, wali de Tudela (890-907) ;
 Lutalo Muhammad (1991-), taekwondoïste britannique ;
 Noor Muhammad (1951-2004), mathématicien pakistanais ;
 Shabazz Muhammad (1992-), joueur américain de basket-ball.